Birger steht für:
 Birger (Vorname), männlicher Vorname

Birger ist der Familienname folgender Personen:
 Pablo Birger (1924–1966), argentinischer Autorennfahrer
 Shachna Itzik Birger alias Charles Birger (1881–1928), US-amerikanischer Mobster

Siehe auch:
 Bürger (Begriffsklärung)